Дијагноза: Убиство је америчка акциона комедија и здравствена загонетна драма у којој Дик ван Дајк тумачи др Марка Слоуна, лекара који решава случајеве злочина у чему му помаже његов син Стив који је детектив Одељења за убиства и кога тумачи Диков син Бери. Серија је настала као огранак серије Џејк и Дебели. Серија је емитована од 29. октобра 1993. до 11. маја 2001. године.

Серија Дијагноза: Убиство броји 8 сезона и 178. епизода.

Сем тога, направљено је и 5 ТВ филмова, с' тим што су прва три (Дијагноза: Убиства, Кућа у Јаворовој улици и Окрет ножа) емитовани пре серије, а четврти и пети (Град без милости и Без упозорења) после.

Преглед

Епизоде

Увод (1991) 
Уводна епизода серије Дијагноза: Убиство емитована је као 19. епизода 4. сезоне серије Џејк и Дебели.

ТВ филмови (1992−93)

1. сезона (1993−94)

2. сезона (1994−95)

3. сезона (1995−96)

4. сезона (1996−97)

5. сезона (1997−98)

6. сезона (1998−99)

7. сезона (1999−00)

8. сезона (2000−01)

ТВ филмови (2002)

Извори 

Дијагноза: Убиство